Boyer kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre Boyer
 Léon Boyer

Robotskapade auktorsförkortningar